Pietruszka – balet
 pietruszka – warzywo korzeniowe i liściowe – pietruszka zwyczajna
 pietruszka – rodzaj roślin selerowatych